Гармендиа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гармендиа, Бэзил де (1860—1932) — американский теннисист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.